Peter White est un nom pouvant désigner

Arts et divertissement
 (né en 1937), acteur américain
 (1937-2007), organiste anglais
 (né en 1947), diffuseur et journaliste britannique
Peter White (né en 1954), guitariste de jazz britannique
, éditeur de film américain

Politiques
 (1824–1901), homme politique australien du Queensland
 (1830-1908), homme politique américain du Michigan
Peter White (1838-1906), homme politique canadien en Ontario
 (1936-2005), homme politique australien du Queensland

Sport
Peter White (né en 1969), joueur canadien de hockey sur glace
 (1970-1996), joueur australien de football

Autres
 (1919-2010), officier britannique de la Royal Navy

White, Peter